Йонссон () — шведське прізвище.

 Йорген Йонссон — шведський хокеїст.
 Кім Йонссон — шведський хокеїст.
 Крістінн Йонссон — ісландський футболіст.
 Крістофер Йонссон — музикант, співак, автор текстів.

Шведські прізвища